Helden (plaats), Nederlandse plaats en voormalige gemeente in de provincie Limburg
 Helden (Herman van Veen), single van Herman van Veen (1971)
 Helden (jeugdprogramma), een Vlaams jeugdtelevisieprogramma 
 Helden (Stephen Fry), een boek van Stephen Fry uit 2018 (Engelse titel: Heroes)
 Helden (tijdschrift), Nederlands sporttijdschrift
 Helden (tramhalte)

Zie ook 
 Heroes, Engels voor Helden
 Held, enkelvoud